Turiscai (Mambai für „Stamm des Turibaums“) steht für:

 einen Ort in Manufahi in Osttimor, siehe Turiscai
 ein Verwaltungsamt in Manufahi in Osttimor, siehe Turiscai (Verwaltungsamt)
 ein Dorf in der Gemeinde Aileu in Osttimor, siehe Turiscai (Madabeno)
 ein Ort in Westtimor in Indonesien, siehe Turiscai (Westtimor)